Jean-Marie Coldefy (1922-2008), journaliste, réalisateur et scénariste français.
 Louise Coldefy (?-), actrice française.

Lien externe 
 
Patronyme occitan